Утехино — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Расположена на берегу реки Локня, в 7 км к северо-западу от райцентра Локня, на автотрассе  (Локня — Бежаницы — Новоржев — Пушкинские Горы).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 113 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Локнянской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района